Miroslav Blaťák (* 25. května 1982, Gottwaldov) je bývalý český hokejový obránce.

Hráčská kariéra 
Před odchodem do zahraničí hrál v letech 2001 až 2006 českou ELH za tým HC Hamé Zlín. Mezi lety 2003 a 2012 také pravidelně nastupoval za českou reprezentaci, s níž se stal mistrem světa na MS 2010. Po letech strávených v ruské KHL se roku 2016 vrátil zpět do Česka, kde rok oblékal dres klubu PSG Zlín. Po sezóně 2016/2017 ukončil kariéru.

Ocenění a úspěchy 
 2002 MSJ - Nejlepší nahrávač mezi obránci
 2002 MSJ - Nejlepší střelec mezi obránci
 2002 MSJ - Nejproduktivnější obránce
 2006 ČHL - ČHL/SHL – Utkání hvězd české a slovenské extraligy
 2009 HLM - Nejlepší hráč v pobytu na ledě (+/-)

Prvenství 
 Debut v ČHL - 8. prosince 2000 (HC Femax Havířov proti HC Continental Zlín)
 První asistence v ČHL - 16. února 2001 (HC Chemopetrol proti HC Continental Zlín)
 První gól v ČHL - 2. listopadu 2001 (HC Vítkovice proti HC Continental Zlín, brankáři Jiřímu Trvajovi)

Klubová statistika 

|-
| 1999–00
| HC Barum Continental Zlín 20
| ČHL-20
| 48 || 2 || 4 || 6 || 43
| — || — || — || — || —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999–00
| HC Uherské Hradiště
| 2.ČHL
| 1 || 0 || 1 || 1 || 0
| 2 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2000–01
| HC Continental Zlín
| ČHL-20
| 43 || 3 || 15 || 18 || 30
| 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2000–01
| HC Continental Zlín
| ČHL
| 8 || 0 || 2 || 2 || 0
| 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001–02
| HC Continental Zlín
| ČHL-20
| 3 || 0 || 0 || 0 || 8
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2001–02
| HC Continental Zlín
| ČHL
| 39 || 4 || 7 || 11 || 18
| 11 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2001–02
| HC Dukla Jihlava
| 1.ČHL
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2002–03
| HC Hamé Zlín
| ČHL
| 49 || 4 || 12 || 16 || 34
| — || — || — || — || —
|-
| 2003–04
| HC Hamé Zlín
| ČHL
| 50 || 5 || 10 || 15 || 34
| 17 || 3 || 3 || 6 || 10
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2004–05
| HC Hamé Zlín
| ČHL
| 52 || 4 || 8 || 12 || 30
| 17 || 2 || 4 || 6 || 18
|-
| 2005–06
| HC Hamé Zlín
| ČHL
| 47 || 8 || 13 || 21 || 34
| 6 || 1 || 2 || 3 || 8
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2006–07
| Mora IK
| SEL
| 53 || 6 || 15 || 21 || 30
| 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2007–08
| Salavat Julajev Ufa
| RSL
| 57 || 2 || 12 || 14 || 34
| 16 || 1 || 2 || 3 || 10
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2008–09
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 54 || 4 || 11 || 15 || 41
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009–10
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 55 || 5 || 12 || 17 || 18
| 16 || 3 || 2 || 5 || 6
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010–11
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 51 || 9 || 20 || 29 || 10
| 21 || 4 || 2 || 6 || 14
|-
| 2011–12
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 46 || 9 || 8 || 17 || 8
| 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2012–13
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 41 || 6 || 6 || 12 || 12
| 14 || 0 || 7 || 7 || 2
|-
| 2013–14
| Avangard Omsk
| KHL
| 54 || 3 || 14 || 17 || 20
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014–15
| Avangard Omsk
| KHL
| 45 || 2 || 6 || 8 || 10
| 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015–16
| Severstal Čerepovec
| KHL
| 18 || 1 || 2 || 3 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016–17
| PSG Zlin
| ČHL
| 46 || 3 || 12 || 15 || 10
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 291
! 28
! 64
! 92
! 160
! 58
! 7
! 11
! 18
! 44
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
! 364
! 39
! 79
! 118
! 121
! 69
! 8
! 11
! 19
! 22
|}

Reprezentace 

|-
| 2000
| Česko 18
| MS-18
| 6
| 0
| 1
| 1
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2002
| Česko 20
| MSJ
| 7
| 3
| 4
| 7
| 2
|-
| 2006
| Česko
| MS
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2009
| Česko
| MS
| 7
| 3
| 1
| 4
| 8
|-
| 2010
| Česko
| OH
| 5
| 0
| 2
| 2
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010
| Česko
| MS
| 9
| 2
| 1
| 3
| 4
|-
| 2012
| Česko
| MS
| 10
| 1
| 1
| 2
| 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
! 13
! 3
! 5
! 8
! 6
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 31
! 6
! 5
! 11
! 14
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Čeští hokejoví obránci
Čeští hokejoví reprezentanti
Čeští olympionici
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hokejisté KHL
Hokejisté Ruské superligy
Mistři světa v ledním hokeji
Vítězové Gagarinova poháru
Hráči HC Zlín
Hráči HC Dukla Jihlava
Vítězové české hokejové extraligy
Narození 25. května
Narození v roce 1982
Narození ve Zlíně
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Detroitem Red Wings